Короле́вская би́тва — соревновательный формат, историческая разновидность боёв без правил и по правилам.
Королевская битва () — тип матча в рестлинге.
Royal Rumble — шоу WWE, на котором проходит матч «Королевская битва».
 «Королевская битва» () — роман японского писателя Косюна Таками.
 Королевская битва (фильм) — художественный фильм Киндзи Фукасаку (Япония, 2000), снятый по роману.
 Королевская битва 2 — продолжение фильма (Япония, 2003).
Королевская битва (манга) — манга по одноимённому роману.
Battle Royale II: Blitz Royale — вторая часть манги.
 Королевская битва () — жанр компьютерных игр.